Агила́р-де-Кампо́о () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Монтания-Палентина. Занимает площадь 236,56 км². Население — 7221 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 99 км.

В 1255 году Агилар получил привилегированный статус королевского города. Тогда здесь был выстроен монастырь Санта-Мария-ла-Реал, до сих пор считающийся главной достопримечательностью. Замок Агилар принадлежал сеньорам, позднее маркизам Агилар из рода Манрике де Лара. В настоящее время замок руинирован.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Населённые пункты Паленсии
Муниципалитеты Паленсии